Az Egy szerelem három éjszakája jelentései:
 Egy szerelem három éjszakája: első magyar musical 1961-ből
 Egy szerelem három éjszakája: a musical 1967-es filmváltozata
 Egy szerelem három éjszakája: Félix László filmje (1986)